Myles Lane (né le  à Melrose, aux États-Unis - mort le  à Manhattan) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace qui évoluait au poste de défenseur.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1928-1929 || Rangers de New York || LNH || 24 || 1 || 0 || 1 || 22 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1928-1929 || Bruins de Boston || LNH || 19 || 1 || 0 || 1 || 2 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 1929-1930 || Bruins de Boston ||  LNH || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 6 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 1931-1932 || Cubs de Boston || Can-Am || 40 || 3 || 4 || 7 || 48 || 5 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 1932-1933 || Cubs de Boston || Can-Am || 39 || 3 || 10 || 13 || 45 || 7 || 0 || 2 || 2 || 10
|-
| 1933-1934 || Bruins de Boston || LNH || 25 || 2 || 1 || 3 || 17 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1933-1934 || Cubs de Boston || Can-Am || 16 || 3 || 2 || 5 || 8 ||  ||  ||  ||  || 

| 71|| 4|| 1|| 5|| 41|| 11|| 0|| 0|| 0|| 0

Références 

Naissance en octobre 1905
Naissance à Melrose (Massachusetts)
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace du Big Green de Dartmouth
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Tigers de Boston
Champion de la Coupe Stanley
Décès en août 1987
Défenseur de hockey sur glace
Membre du Temple de la renommée du hockey américain
Article dont des informations diffèrent sur Wikidata
Décès à 81 ans